Ке́йнан () — фамилия и ряд топонимов в англоязычных странах, восходящих к английской передаче слова Ханаан:

Персоналии 
 Кейнан, Амос (фамилия при рождении Левин; 1927—2009) — израильский писатель, публицист, переводчик, художник и скульптор.
 Кейнан, Декель (род. 1984) — израильский футболист.

Топонимы в США 
 Кейнан (Вермонт)
 Кейнан (Индиана)
 Кейнан (Калифорния)
 Кейнан (Коннектикут)
 Кейнан (Мэн)
 Кейнан (Нью-Гэмпшир)
 Кейнан (Нью-Йорк)

См. также 
 K’naan (Кейнан) — канадский музыкант.
 Кейнан-Валли
 Норт-Кейнан
 Нью-Кейнан
 Саут-Кейнан
 Канаан — то же название в испано- и португалоязычных странах